Le terme freeform peut désigner :
 Freeform, style de techno hardcore influencé par la trance ;
 Freeform Five, groupe britannique de musique electro-house ;
 Freeform jazz (ou free jazz), sous-genre dans lequel les artistes improvisent leurs musiques ;
 Freeform, chaine de télévision américaine à destination des adolescents et des jeunes adultes, appartenant au groupe Disney-ABC Television Group (anciennement ABC Family);
 Freeform, application de collaboration et de brainstorming lancée par Apple.
Homonymie